Ovadendron är ett släkte av svampar. Ovadendron ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ovadendron